Kilimanjaro - ponto mais alto do continente africano, na Tanzânia
Kilimanjaro (região) - na Tanzânia
Kilimanjaro (álbum) -  da banda de pós-punk The Teardrop Explodes

Desambiguação